Film
 Lucky Girl (film uit 1932), een film uit 1932 van Gene Gerrard
 Lucky Girl (film uit 2001), een film uit 2001 van John Fawcett
 Lucky Girl (film uit 2015), een film uit 2015 van Greg Carter

Muziek
 Lucky Girl (album uit 2000), een album uit 2000 van Anne Cochran
 Lucky Girl (album uit 2005), een album uit 2005 van Katreeya English
 Lucky Girl (album uit 2006), een album uit 2006 van Janelle Jamer